Die Saison 1996/97 der Regionalliga war die dritte Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in vier regionalen Staffeln à 18 Mannschaften gespielt.

Die Meister der Staffeln West/Südwest und Süd sowie der Vizemeister der Süd-Gruppe stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf. Die Meister der Staffeln Nord und Nordost spielten in einer Relegation einen weiteren Aufsteiger aus.

Modus 
Gespielt wurde – wie bereits in der Vorsaison – in den Staffeln Nord, Nordost, West/Südwest und Süd. In jeder Staffel spielten 18 Mannschaften. Wie in der Vorsaison mussten die Sieger der Nord- und der Nordost-Staffel zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg austragen, während die Sieger der West/Südwest- und der Süd-Staffel direkt aufstiegen. In dieser Saison hatte die Süd-Staffel den vierten Aufstiegsplatz.

Die Qualifikationsplätze zur Deutschen Amateur-Meisterschaft erreichten analog zum Vorjahr der Verlierer des Entscheidungsspiels, der Drittplatzierte der Süd-Staffel sowie der Zweit- und der Drittplatzierte der West/Südwest-Staffel.

Nord 
Die Gruppe Nord wurde von Hannover 96 dominiert, das sich souverän durchsetzte, anschließend in den Aufstiegsspielen aber an Energie Cottbus scheiterte. Durch den Abstieg vom VfB Lübeck und VfB Oldenburg aus der 2. Bundesliga und dem Nichtaufstieg von Hannover 96 mussten fünf statt drei Mannschaften absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Nordost 
Energie Cottbus setzte sich klar durch und stand vom ersten bis zum letzten Spieltag an der Tabellenspitze. Durch den Sieg in den Aufstiegsspielen gegen Hannover 96 stieg Energie auf.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

West/Südwest

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Süd 
Die Spielzeit wurde von den beiden fränkischen Traditionsvereinen 1. FC Nürnberg und SpVgg Greuther Fürth, die vor der Saison aus der SpVgg Fürth und dem TSV Vestenbergsgreuth entstanden war, dominiert.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Relegation zur 2. Bundesliga 
In der Relegation trafen die beiden Meister der Staffeln Nord und Nordost in zwei Spielen aufeinander, um den vierten Aufsteiger in die 2. Bundesliga zu ermitteln. Das Hinspiel in Hannover endete 0:0, im Rückspiel siegte Cottbus mit 3:1 und stieg damit in die 2. Bundesliga auf.

|}

Weblinks 
 Regionalliga Nord 1996/97 bei kicker.de
 Regionalliga Nordost 1996/97 bei kicker.de
 Regionalliga West/Südwest 1996/97 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 1996/97 bei kicker.de

1996
Fußballsaison 1996/97